Kaim – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
 Wzgórze Kaim – wzgórze o wysokości 265 m n.p.m. we wschodniej, prawobrzeżnej części Krakowa, w Dzielnicy XII, w południowej części dawnej wsi Bieżanów, na granicy Krakowa i Wieliczki

Ludzie o nazwisku Kaim 
 Barbara Kaim (ur. 1952) – polska archeolog, profesor na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 Ewa Kaim (ur. 1971) – polska aktorka teatralna i filmowa, reżyserka teatralna
 Franciszek Kaim (1919–1996) – polski inżynier metalurg i polityk
 Jan Kaim pseud. Filip, Wiktor (1912–1949) – polski działacz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego, działacz narodowy związany ze Stronnictwem Narodowym oraz Młodzieżą Wszechpolską
 Marianna Kaim, po mężu Korczak (1943–2014) – polska łyżwiarka szybka, mistrzyni i reprezentantka Polski
 Radosław Kaim (ur. 1973) – polski aktor, laureat nagrody na FPFF za debiut aktorski w 2003 roku
 Wawrzyniec Kaim (1896–1940) – polski rzeźbiarz

Zobacz też 
 Kajm – w tradycji okultystycznej demon i zarazem upadły anioł, wielki przywódca piekła